Le nom « Maurice d’Orange-Nassau » (en néerlandais, Maurits van Oranje-Nassau) ou « Maurice de Nassau » peut désigner plusieurs princes de la maison d’Orange-Nassau :
 Maurice d’Orange-Nassau (1567-1625), prince d’Orange, fils du fondateur de la dynastie, Guillaume Ier ;
 Jean-Maurice de Nassau-Siegen (en néerlandais, Johan Maurits van Nassau-Siegen et en portugais Maurício de Nassau), (1604-1679), dit « le Brésilien », cousin du précédent ;
 Maurice d’Orange-Nassau (1843-1850), autre nom du prince Maurice des Pays-Bas, fils de Guillaume des Pays-Bas ;
 Maurice d'Orange-Nassau (1968), petit-fils de la reine Juliana et fils de la princesse Margriet des Pays-Bas.